Mieczysław Węgrzyn – aktor
 Mieczysław Węgrzyn – biolog